ZXA – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria di Aberdeen (Regno Unito)